El 32º Campeonato mundial femenino de ajedrez se desarrolló en marzo del año 2006 en Ekaterimburgo. Esta edición proclamó como campeona del mundo a la ajedrecista china Xu Yuhua.

Participantes 
Lista de las participantes ordenadas según su ELO de enero del 2006.

Resultados

Final

Llaves

Referencias 

Campeonatos mundiales de ajedrez
Campeonatos mundiales femeninos de ajedrez
Competiciones de ajedrez